Иван Богданович Штейнман (1819—1872) — филолог-классик, ординарный профессор Санкт-Петербургского университета, первый директор Историко-филологического института.

Биография 
В 1840 году окончил 1-е отделение философского факультета Санкт-Петербургского университета со званием кандидата. Находился за границей для усовершенствования в древней филологии (1840—1843): в Берлине он слушал лекции Бека, Франца, Гергарда и Ранке, а в Лейпциге — Беккера и Гаупта и занимался под руководством Германа.

По возвращении в Россию Штейнман в 1845 году получил от Санкт-Петербургского университета степень магистра греческой и римской словесности за диссертацию: «Plutarchi symposiacarum quaestionum ultimam (IX, 15) interpretatus est I. F. Steinmann». С этого же года началась его служебная педагогическая деятельность. Сперва он был назначен учителем латинского языка в Ларинскую гимназию, затем — учитель 2-й Санкт-Петербургской гимназии (с 1846), где прослужил 6 лет. В 1847 году Штейман был избран и утверждён приват-доцентом Петербургского университета для преподавания греческих и римских древностей. В следующем году, оставив Ларинскую гимназию, Штейнман был назначен адъюнктом в Главном Педагогическом институте для преподавания греческой и римской словесности и в Петербургском университете по кафедре греческих и римских древностей. Защитил диссертацию на степень доктора древней филологии «Quaestiones de derivatione vocabulorum Graecorum» (1851) и был утверждён экстраординарным профессором Главного Педагогического института по кафедре сначала латинской словесности, заняв место Фрейтага, а вскоре и греческой, после Грефе. В 1853 году получил в Педагогическом институте звание ординарного профессора греческой словесности и экстраординарного по кафедре греческой словесности и древностей в Санкт-Петербургском университете. В 1859 году Главный Педагогический институт был упразднён, и за службу в нём Штейнман получил звание ординарного профессора Санкт-Петербургского университета. В институте и университете он комментировал своим слушателям Страбона, Фукидида, Демосфена, Иоанна Златоуста, Гомера, Эврипида, Эсхила и Софокла. 
Кроме того читал курсы:
 греческие древности и археологию (1847—1848),
 греческую грамматику сравнительно с латинской (1848—1849),
 историю греческой прозы до Александра Великого (1855—1856 и 1858—1860),
 историю греческой поэзии до Александра Великого (1856—1857 и 1860—1861),
 в разное время прочитал 4 курса истории греческой литературы.

С 1 октября 1862 года — в чине действительного статского советника. С 10 июля 1863 года И. Б. Штейнман был назначен членом Учёного комитета, а с 22 декабря 1867 года — ещё и членом Совета министра народного просвещения.

Деятельность Штейнмана не ограничивалась преподаванием в институте и университете. В течение 10 лет (с 1857) он был директором главного немецкого училища при евангелическо-лютеранской церкви Св. Петра. В должности директора показал себя опытным администратором, значительно оживившим деятельность училища. В 1867 году он был назначен директором открывшегося Петербургского Историко-филологического института, где он также проявил свои организаторские способности. Им была открыта «Филологическая» гимназия при институте. В институте он успел сделать только один выпуск студентов.

Был награждён орденом Св. Анны 1-й степени 1 января 1869 года. Имел также ордена Св. Станислава 1-й степени и Св. Владимира 3-й степени.

Скончался 28 марта 1872 года в Висбадене от воспаления легких.

Кроме двух вышеуказанных диссертаций, Штейнман написал следующие сочинения:
 "Antiquitatis Graecae loca quaedam е Russorum moribus illustrata" 1847 г.
 "Значение древней филологии и место, которое она занимает в кругу наук, преподаваемых в университетах" СПб. 1851 г. (речь, читанная на унив. акте 1851 г., "Журн. М. Нар. Просв.", ч. 72, отд. II, 178). 
 "De munere praeceptoris" (речь, произнесенная в 1851 г. в Глав. Педаг. инст.). 
 "Речь Иперида за Евксениппа. Текст по изданию Шнейдевина. Перевод и примечания". ("Журн. М. Н. Просв." 1856 г., № 1—2, ч. 89, стр. 25—64 и 178—202). 
 "Разбор сочинения г. Бормана: "Курс обучения глухонемых изустному слову" ("XXX присужд. Демидовск. наград", 1861 г., 55—62). 
 "Мнения иностранных педагогов в Северн. Германии, Бадене, Виртемберге и Бельгии о проекте устава реальных училищ в России" ("Журн. M. H. Просв." 1872 г., № 1, стр. 95).

Примечания

Литература